ÖA, Öa eller öa kan betyda: 

 Örnsköldsviks Allehanda
 Övertorneå-alternativet